Воклюз (геологія)
 Воклюз (департамент)